Glienicker Schlösser ist die Sammelbezeichnung für zwei zum Weltkulturerbe gehörende Schlösser in Berlin-Wannsee:
 Jagdschloss Glienicke
 Schloss Glienicke